Sant'Eustachio, en français saint Eustache, peut désigner :
 Le saint martyr romain Eustachio mort à Rome vers 130.
 Le rione Sant'Eustachio de Rome.
 La basilique Sant'Eustachio dans le quartier homonyme.
 Le titre cardinalice Sant'Eustachio érigé au .
 Le Caffè Sant'Eustachio''', café historique de Rome ouvert en 1938.